32 hits er et opsamlingsalbum med Shu-bi-dua. Albummet udkom i 1988.

Spor 

Opsamlingsalbum fra 1988
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum